Йо́жеф Пи́нтер (; , ) — венгерский шахматист, гроссмейстер (1982). Тренер.

Успешно сыграл в юношеском чемпионате Европы (1973/1974) — 1—2-е места. Двукратный чемпион Венгрии (1978 и 1979); в чемпионате Венгрии (1981) — 3—4-е места. В составе команды «Спартакус» (Будапешт) победитель Кубка европейских клубов (1982). Участник 8-и олимпиад (1980—1988, 1992, 1996—1998), командного чемпионата мира (1985) и ряда чемпионатов Европы (в составе команды Венгрии). С 1982 участвует в соревнованиях на первенство мира: Лас-Пальмас (межзональный турнир; 1982) — 8—10-е; Прага (зональный турнир ФИДЕ; 1985) — 1—3-е; Таско (межзональный турнир; 1985) — 9—13-е места.

Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Перник (1978) — 2-е; Албена (1979) — 2—4-е; Рим (1979 и 1983) — 1-е, 1982 — 1—2-е, 1984 — 3—4-е; Пловдив (1979) — 1-е; Сочи (1981) — 4—5-е; Балатонберень (1984; 94 участника, 11 туров) — 2—3-е; Копенгаген (1985)— 1-е; Сирак (1985 и 1986) — 1—2-е и 2-е места.

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Личная карточка Йожефа Пинтера  на сайте 365chess.com
 Личная карточка Йожефа Пинтера  на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Венгрии
Тренеры по шахматам
Участники шахматных олимпиад